In 1960/61 werd het zestiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. FC Nürnberg werd kampioen en Eintracht Frankfurt vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Frankfurt werd tweede in zijn groep en Nürnberg eerste. In de finale om de landstitel versloeg de club Borussia Dortmund en werd kampioen.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1960/61
Oberliga Süd